motu – rodzaj wyspy,
 Motu – lud,
 motu – język austronezyjski,
 hiri motu – język kreolski.